

Cinema 
 Ivan  (Иван) – film del 1932 diretto da Aleksandr Dovženko

Persone 
 Ivan – nome proprio di persona di origine russa
 Iván – comune ungherese situato nella provincia di Győr-Moson-Sopron
 Andrea Ivan – calciatore italiano
 Ivan I di Russia – nobile russo, Principe di Mosca e Gran Principe di Vladimir
 Ivan II di Russia – nobile russo, Gran Principe di Mosca e Gran Principe di Vladimir
 Ivan Asen II – imperatore di Bulgaria
 Ivan – cantante bielorusso con cittadinanza russa

Pagine correlate 

Ivaň
Iwan